Диттман () — немецкая фамилия.

 Диттман, Аксель (род. 1966) — немецкий дипломат.
 Диттман, Андреас (род. 1959) — немецкий географ.
 Диттман, Армин (род. 1945) — немецкий юрист.
 Диттман, Виктор Александрович фон (1842—1917) — немецко-российский апостол ирвингианской церкви.
 Диттман, Вильгельм (1874—1954) — немецкий политик.
 Диттман, Вольфганг (1933—2014) — немецкий медиевист, преподаватель и шахматный композитор.
 Диттман, Ганс-Георг Готтфрид (род. 1979) — немецко-австрийский журналист.
 Диттман, Георг (1871—1956) — немецкий классический филолог.
 Диттман, Герберт (1904—1965) — немецкий дипломат.
 Диттман, Дитер (род. 1933) — немецкий футболист.
 Диттман, Зигвард (род. 1954) — немецкий педагог, участник немецкого атеистического движения.
 Диттман, Зигхарт (род. 1934) — немецкий эпидемиолог и шахматист.
 Диттман, Иоанна (род. 1992) — польская гребчиха.
 Диттман, Кай (род. 1966) — немецкий спортивный репортер.
 Диттман, Карл Генрих (1907 — пропал без вести в 1945) — немецкий праисторик и египтолог.
 Диттман, Клаус (1939—2016) — немецкий актер и актер дубляжа.
 Диттман, Кристоф Хаген (род. 1965) — немецкий актер.
 Диттман, Лоренц (1928—2018) — немецкий искусствовед и преподаватель.
 Диттман, Рейнгард (род. 1953) — немецкий археолог.
 Диттман, Титус (род. 1948) — «отец» движения скейтбордистов в Германии и основатель фирмы Titus AG.
 Диттман, Уве (1964—1985) — восточногерманский пограничник.
 Диттман, Урсула (род. 1921) — немецкая художница и график.
 Диттман, Фолькер (род. 1951) — немецкий судебный психиатр и судебный медик.
 Диттман, Хорст (род. 1943) — немецкий танцовщик.
 Диттман, Штеффен (род. 1967) — немецкий бегун на длинные дистанции.
 Диттман, Эвальд (1877—1945) — немецкий евангелический пастор, участник Сопротивления и член Исповедующей церкви.
 Диттман, Эрих (1916—1999) — немецкий график и художник.
 Диттман, Юрген (род. 1947) — немецкий лингвист.
 Диттман, Яна (род. 1970) — немецкая преподавательница и информатик.

 Feinkost Dittmann — немецкая компания по производству закусок и деликатесов.